Belgium
Saint-Géry, település Nivelles járásban

 Franciaország
Saint-Géry, település Dordogne megyében
Saint-Géry, település Lot megyében